Мелисса (Мел) Майя де Соуза (; род. 3 мая 2004, Рио-де-Жанейро) — бразильская актриса.

Биография 
Мел Майя родилась в мае 2004 года. В пять лет Мел объявила родителям, что хочет стать актрисой. Девочку отдали в театральную школу, и уже в 2011 году она впервые появилась на телевидении — в заключительном выпуске шоу «Часы приключений» сезона 2010 года. После этого центральный телеканал Globo пригласил Мел на съёмки в новом сериале «Проспект Бразилии», где она сыграла главную роль Риты-Нины. Роль принесла Мел целый ряд наград по итогам 2012 года, включая звание актёра года Бразилии в категории «Ребёнок-актёр».

После «Проспекта Бразилии» рассматривалась возможность съёмок Майи в теленовелле «Бок о бок», но в итоге она была утверждена на роль Перолы — маленькой девочки, в которую воплотилась душа буддистского святого — в сериале канала Globo «Редкое сокровище». Как и в «Проспекте Бразилии», в «Редком сокровище» персонаж Майи был ключевым для сюжета, и новая роль принесла ей ещё ряд номинаций на национальные премии, в том числе вторую подряд номинацию на звание актёра года. По окончании съёмок «Редкого сокровища» было сообщено, что Майя снимется в триллере режиссёра Вальтера Лимы.

В интервью Мел Майя сообщала, что, несмотря на съёмки, её родители стараются обеспечить ей нормальное детство и учёбу. На съёмках «Редкого сокровища» она подружилась с актёрами Бруну Гальяссу и Бьянкой Бин, игравшими роли её родителей.

Фильмография

Награды и номинации 
 2012 — Prêmio Extra de Televisão в категории «Ребёнок-открытие»
 2013 — Prêmio Contigo! в категории «Лучший ребёнок-актёр»
 2013 — актёр года в Бразилии в категории «Ребёнок-актёр»
 2013 — номинация на Prêmio Quem в категории «Телевизионное открытие года»
 2013 — номинация на Troféu Imprensa в категории «Открытие года»
 2014 — номинация на звание актёра года в Бразилии в категории «Ребёнок-актёр»

Примечания

Ссылки 
 Биография и новости о Майе Мел на сайте PurePeople (MSN.br)
 Мел Майя на сайте Caras.com (UOL)